Алгодреш:

 Алгодреш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда, является составной частью муниципалитета Фигейра-де-Каштелу-Родригу
 Алгодреш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда, является составной частью муниципалитета Форнуш-де-Алгодреш